Il singolare del torneo di tennis Mexico City WCT 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Wojciech Fibak 4-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Cliff Drysdale (quarti di finale)

 Ken Rosewall (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mexico City WCT 1977